La frase "Un día cualquiera en Vulcano" puede referirse a:

 Cualquiera de los 3 extended plays o EP publicados por Fangoria entre 1991 y 1995 los cuales incluyen cada uno 5 o 6 temas inéditos y sus respectivos remixes.
Un día cualquiera en Vulcano S.E.P. 1.0 (© 1991) 5 temas inéditos y 5 remixes.
Un día cualquiera en Vulcano S.E.P. 2.0 (© 1993) 6 temas inéditos y 3 remixes.
Un día cualquiera en Vulcano S.E.P. 3.0 (© 1995) 6 temas inéditos y 3 remixes.

Un día cualquiera en Vulcano, CD álbum doble recopilatorio (© 2003) que recoge la mayor parte del material de los 3 EP del mismo nombre publicados con anterioridad por Fangoria, recoge entre canciones cantadas e instrumentales, algunos remixes y caras B del maxi-single "A la felicidad por la electrónica" así como 4 videoclips correspondiente al período entre 1991 hasta 1995.